Zastaralé slovo abalda má více významů:
 abalda (sklad) – státem pronajatý sklad tabáku
 abalda (trafika) – trafika

Externí odkazy